Wariatki (oryg. Beaches) – amerykański film z 1988 roku na podstawie powieści Iris Rainer Dart, reż. Garry Marshall
 Wariatki (oryg. Beaches) – amerykański film z 2017 roku na podstawie powieści Iris Rainer Dart, reż. Allison Anders